

Новопокровське — село, Ясинуватський район, Донецька область

Новопокровське — село, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новопокровка
 Покровське